Pavlovice (deutsch meist: Paulowitz) bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Moravecké Pavlovice im Okres Žďár nad Sázavou,
 Gemeinde Slezské Pavlovice im Okres Bruntál,
 Gemeinde Velké Pavlovice im Okres Břeclav,
 Gemeinde Pavlovice u Vlašimi im Okres Benešov,
 Gemeinde Pavlovice u Kojetína im Okres Prostějov,
 Gemeinde Pavlovice u Přerova im Okres Přerov.
 Ortsteil von Vlastějovice im Okres Kutná Hora,
 Ortsteil von Planá u Mariánských Lázní im Okres Tachov,
 Ortsteil von Jestřebí u České Lípy im Okres Česká Lípa,
 Ortsteil Jimramovské Pavlovice bei Věcov im Okres Žďár nad Sázavou,
 Ortsteil Staré Pavlovice (Liberec XII) von Liberec im Okres Liberec,
 Ortsteil Nové Pavlovice (Liberec XIII) von Liberec im Okres Liberec,
 Ortsteil von Bohdalice-Pavlovice im Okres Vyškov.

Siehe auch: 
 Pawlowitz
 Pawlowitzke, Ort in Oberschlesien (Polen)
 Pawłowice (Begriffsklärung), 15 Orte in Polen